Степ — природна смуга помірного поясу, для якої характерне майже повсюдне поширення трав'янистої, в основному злакової рослинності на чорноземних і каштанових ґрунтах
 Степ — загальний термін для танцювальних стилів, де робота ніг є найважливішою частиною танцю
 «Степ» — український гурт з міста Херсон
 «Степ» — белетристичний збірник, виданий у 1886 році у Петербурзі гуртком херсонських літераторів на чолі з Дмитром Марковичем

Степ — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край

Степ — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Степ — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Степ — село, Чернігівська область, Борзнянський район
 Степ — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Степ — село, Чернігівська область, Талалаївський район

 Степ — колишнє село Ічнянського району Чернігівської області

 Павло Степ (1893—1965) — поет, драматург, літературознавець, журналіст, редактор